Le ligament radio-carpien peut faire référence au :

 Ligament radio-carpien dorsal,
 Ligament radio-carpien palmaire.

radio-carpien